Stora Bocken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Bocken, Åbo, Egentliga Finland, 
 Stora Bocken, Nagu, Egentliga Finland,

Se även
Lilla Bocken
Norra Bocken